Stephen Clarke (pisarz)
 Stephen Clarke (piłkarz)
 Stephen Clarke (pływak)